Windows-1254 — кодовая страница, используемая Microsoft Windows для представления турецкого языка. Символы с кодами от A0 до FF совместимы с ISO 8859-9.

Для современных приложений UTF-8 предпочтительней windows-1254.

Таблица кодов 
 

Символы с кодами 0—127 совпадают с таблицей ASCII

Азербайджанский вариант 
Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 141s от 28.07.2001 утверждён азербайджанский вариант кодовой страницы Windows-1254. От стандартного отличается наличием латинской буквы Ə/ə («шва») в позициях 0xC6 и 0xE6 соответственно (вместо Æ/æ).

Имеется соответствующий патч кодовой страницы Windows. Фактическое использование кодировки неизвестно.

Ссылки 
 Windows-1254 reference chart
 Проекция Unicode → Windows 1254 на unicode.org
 Стандартная таблица азербайджанского алфавита в соответствии со стандартом кодовой страницы ANSI 1254 (ISO 8859-9)

Компьютерные кодировки